Longiligne est un terme d'anatomie désignant les morphologies fines et légères chez les animaux. Il peut s'agir : 

De la morphologie du chat
De la morphologie du cheval

Voir aussi